gnuLinEx, ou LinEx, é uma distribuição GNU/Linux baseada no Debian e patrocinada pelo governo regional da Estremadura (comunidade autônoma da Espanha), que utiliza o GNOME como seu ambiente de trabalho. Uma iniciativa do governo da Estremadura, gnuLinEx deve ser utilizada em escolas da região, assim como instituições oficiais. É promovida ativamente para uso doméstico e laboral, sendo compatível apenas com arquiteturas baseadas na i386. O alvo do projeto é a promoção de uma sociedade baseada em informação instruída em tecnologia para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos.

Vantagens 
 Estabilidade
 Instalação fácil
 Distribuição e usos livres (sem custos associados com pagamento de licenças)
 Inexistência de pragas virtuais
 Específico para a língua castelhana (os programas representam importantes figuras da literatura, ciência, etc)

Limitações 
 A opção de realizar compras casadas de hardware com gnuLinEx do modo como o Microsoft Windows é comprado ainda é incomum.
 A Estremadura mudou os nomes de muitos programas instalados por padrão com a distribuição, o que causa confusão entre os usuários. Alguns veem isto como uma virtude ao ajudá-los a lembrar o nome de seus aplicativos favoritos, ao invés de utilizar seus nomes em inglês. A versão 2004 inclui a possibilidade de escolher nomes e ícones originais.

LinEx Escolar 
A LinEx escolar é uma variação da gnuLinEx orientada a professores, ela consiste de três perfis de uso, cada perfil é personalizado para um estudante particular, com conteúdo e software para cada estudante.

Usuários 
Desde ,  CDs da LinEx foram distribuídos livremente pelos jornais locais, e  cópias do sistema operativo foram descarregadas do sítio oficial. Estima-se que cerca de 10% dos habitantes da Estremadura utilizam a LinEx atualmente.

Consagrações 
 Recebeu um prêmio dado pela Associação das Telecomunicações dos Usuários () ao desenvolvimento de serviços avançados de tecnologias da informação e comunicação ()
 Prêmiação da Associação de Usuários Espanhóis de Linux () para o Encontro de Estremadura, pelo desenvolvimento da gnuLinEx ().
 Foi premiada " Computerworld 2003 " ao Conselho de Educação, Ciência e Tecnologia do Encontro de Extremadura pela criação da gnuLinEx ().
 " Vettonia, voice Castúa " prêmio ao conselheiro de Educação, Ciência e Tecnologia, dado pelo Grupo Alcorcón's Extremaduran, pelo desenvolvimento da gnuLinEx ().
 Prêmio europeu de Inovação Regional, Categoria Sociedade da Informação, dado pela Comissão Europeia no arcabouço do Programa Regional Europeu de Ações Inovadoras e entregue na sessão do plenário do Comitê das Regiões, em Bruxelas, em .

gnuLinEx em escolas secundárias 
Nos dias atuais a gnuLinEx é encontrada principalmente nos institutos públicos de educação secundária da comunidade da Estremadura, contando com um computador (com gnuLinEx instalado) para cada dois alunos, ou para cada mesa.

Distribuições Linux da Espanha
Programas de computador educativos
Programas de computador livres educativos
Distribuições baseadas em Debian